Боханское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Боханском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Бохан.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 5169 человек, в том числе 2320 мужчин и 2649 женщин.

Примечания 

Муниципальные образования Боханского района
Сельские поселения Иркутской области